Lessard ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Lessard (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Marie-Andrée Lessard (* 1977), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Mario Lessard (* 1954), kanadischer  Eishockeytorwart
 Raymond William Lessard (1930–2016), US-amerikanischer Geistlicher
 Rick Lessard (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Scott Lessard (* 1985), US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer

Lessard ist die Bezeichnung für
 Lessard-en-Bresse eine französische Gemeinde im Departement Saône-et-Loire
 Lessard-le-National eine französische Gemeinde im Departement Saône-et-Loire
 Lessard-et-le-Chêne eine französische Gemeinde im Departement Calvados